Ю́рий Ильи́ч Ко́вач (18 сентября 1958, Ленинград — 1 января 2015, Санкт-Петербург) — советский, российский актёр, каскадёр, постановщик трюков; кандидат в мастера спорта по автомобильным гонкам.

Биография 
Окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. В 1984 году окончил курс подготовки в студии каскадёров Николая Ващилина при киностудии «Ленфильм». С 1980-х годов работал в каскадёрском цехе «Ленфильма» в группах под руководством Николая Ващилина, Анатолия Ходюшина и Дмитрия Шулькина. В 1990-е годы в нескольких картинах выступал как постановщик трюков.

Член Союза кинематографистов России с 2009 года.

Семья 
Жена — Марина Ковач.

Работы в кино

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного торгово-экономического университета
Члены Союза кинематографистов России